George Clifford puede pertenecer a las siguientes personas:

George Clifford: (1685- 1760) fue un jurisconsulto holandés.
George Clifford de Cumberland: (1558 -1605) fue un noble, aventurero, navegante y corsario Inglés.